Municipio de San Antonio puede referirse a:
 Municipio de San Antonio (Canelones), uno de los 29 municipios del departamento de Canelones, Uruguay.
 Municipio de San Antonio (Salto), uno de los 6 municipios del departamento de Salto, Uruguay.